Die Ligue 2 2021/22 (auch nach dem Sponsor, Balkrishna Industries, Ligue 2 BKT) war die 83. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Sie wurde am 24. Juli 2021 eröffnet und am 14. Mai 2022 beendet.

Teilnehmer 

Für die Ligue 2 2021/22 hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 die zwei festen Absteiger aus der Ligue 1 2020/21:
  Olympique Nîmes
  Dijon FCO
 die Verlierer der Aufstiegs-Playoffs:
  FC Toulouse
  Grenoble Foot
  Paris FC
 die verbliebenen Mannschaften der Ligue 2 2020/21:
  AJ Auxerre
  FC Sochaux
  AS Nancy
  EA Guingamp
  SC Amiens
  FC Valenciennes
  Le Havre AC
  AC Ajaccio
  FC Pau
  AF Rodez
  USL Dunkerque
  SM Caen
 die beiden Aufsteiger aus der National (D3) 2020/21:
  SC Bastia
  US Quevilly
 der Sieger der Abstiegs-Play-outs:
  Chamois Niort (L2)

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Auswärtstore

Relegation 
Die Teams auf den Plätzen 3 bis 5 kämpften darum, wer von ihnen gegen den 18. der Ligue 1 2021/22 um einen weiteren Startplatz in der höchsten Spielklasse spielen durfte. Zunächst trafen der Vierte und der Fünfte in einem Spiel aufeinander. Der Sieger spielte anschließend gegen den Tabellendritten. Der Gewinner traf dann in zwei Spielen auf den 18. der Ligue 1.

Der Achtzehnte der Ligue 2 2021/22 spielte in zwei Partien gegen den 3. der drittklassigen Nationalliga um den Klassenverbleib.

Aufstiegs-Play-offs 
Die Spiele wurden am 17. und 20. Mai 2022 ausgetragen.

|}
Die Spiele wurden am 26. und 29. Mai 2022 ausgetragen.

|}

Abstiegs-Play-outs 
Die Spiele wurden am 24. und 29. Mai 2022 ausgetragen.

|}

Siehe auch 
 Ligue 1 2021/22
 Coupe de France 2021/22

Weblinks 
 Saison 2021/22 bei ligue2.fr

Einzelnachweise 

2021/22
Fußballsaison 2021/22